Tordo negro puede referirse a: 
 Tordo negro (Turdus infuscatus) una especie de ave paseriforme de la familia Turdidae que vive en América Central y México. 
 Zanate caribeño (Quiscalus lugubris), una especie de ave paseriforme de la familia Icteridae que vive en el norte de Sudamérica y las Antillas Menores.